Glen Oak ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Glen Oak (Illinois)
 Glen Oak (Wisconsin), im Marquette County

in Australien:
 Glen Oak (New South Wales)